Yariri (hieroglyphen-luwisch i-a+ra/i-ri+i-i-sa oder i-ara/i-ri+sá) regierte im frühen bis mittleren 8. Jahrhundert v. Chr. in Karkemiš, möglicherweise um 790 v. Chr. herum. Er trug die Titel Herrscher und Prinz. Ob er Luwier war, ist nicht ganz klar, da sein Name an Namen syrischer Herkunft in den Texten von Kaneš erinnert.

Unter Aštiruwas Regierung 
Es scheint, dass Yariri bereits unter König Astiruwas Regierung eine bedeutende Rolle spielte, vielleicht Wesir war. Jedenfalls scheint Astiruwa ihn noch vor seinem Tode zum Regenten für seinen Sohn Kamani bestimmt zu haben. Hinzu kommt, dass Yariri möglicherweise ein Eunuch und daher nicht in der Lage war, einen eigenen Thronerben zu zeugen. Fest steht, dass er auf Befehl des Königs zahlreiche Fremdsprachen und andere Fähigkeiten erlernte.

Yariris Regentschaft 

Nach Astiruwas Tod war Yariri war Regent für den minderjährigen Sohn des Königs Astiruwa, Kamani, ebenso wie Erzieher des Kronprinzen und seiner Geschwister. Daher nannte sich Yariri in seinen luwisch-hieroglyphischen Inschriften „Untertan des Astiruwa“ und verkündete auch offiziell, dass Kamani sein Nachfolger sein werde. Während seiner Regentschaft versuchte er Karkemiš einen international hohen Status zu verschaffen. Die Beziehungen zu anderen Ländern waren zu seiner Zeit weitgehend friedlich und es existierten wahrscheinlich enge Handelsbeziehungen zu Assyrien. Auch in Karkemiš selbst herrschten stabile, friedliche und kosmopolitische Bedingungen, die einen hohen Wohlstand ermöglichten. Es ist bekannt, dass Yariri Bewässerungsprojekte und weitere Bauvorhaben finanzierte. Auch erreichte die Bildhauerei während Yariris Regentschaft eine hohe Qualität.

Unter Kamanis Regierung 
Es ist nicht weiter bekannt, ob Yariri bis zu seinem Tod regierte oder Kamani bei Erreichen der Volljährigkeit den Thron überließ. Der Regierungswechsel scheint in jedem Falle friedlich verlaufen zu sein.

Fremdsprachenkenntnisse und internationale Kontakte 
Yariri ist vor allem bekannt für seine umfassenden Fremdsprachenkenntnisse und internationalen Kontakte, die er bereits im Auftrag von Aštiruwa erlangt hatte. In einer Inschrift rühmt er sich, zwölf Sprachen und mehrere Schriften beherrscht zu haben. Er war folgender Schriften mächtig, deren zugehörige Sprachen er sicher auch beherrscht haben wird:
 die städtische Schrift (luwische Hieroglyphen)
 die suräische (evtl. urartäische Schrift) oder zuräische Schrift (letztere Lesevariante würde bedeuten: Schrift von Tyros = phönizische Schrift)
 die assyrische Schrift
 die Schrift der Taimani (evtl. der Aramäerstamm der Temaniten)

Die internationalen Kontakte des Yariri reichten bis zu folgenden Ländern und Völkern:
 Mizra (Ägypten)
 Musa (Lyder)
 Muska (Phryger)
 Sura (Urartu, Phönizien oder Tabal)
 *475-la (Babylonien oder Urartu (Lesung unklar))
 Assyrien (Lesung unklar)

Literatur 
 Trevor Bryce: The World of the Neo-Hittite Kingdoms: A Political and Military History. Oxford University Press: Oxford, New York 2012. ISBN 978-0-19-921872-1
 Maciej Popko: Völker und Sprachen Altanatoliens. Harrassowitz Verlag: Wiesbaden 2008. ISBN 978-3-447-05708-0
 Christian Marek, Peter Frei: Geschichte Kleinasiens in der Antike. Verlag C.H.Beck: München 2010. ISBN 978-3-406-59853-1
 Annick Payne: Iron Age Hieroglyphic Luwian Inscriptions. Society of Biblical Literature, Atlanta 2012, ISBN 978-1-58983-269-5
 Alessandra Gilibert: Syro-Hittite Monumental Art and the Archaeology of Performance. De Gruyter, Berlin 2011, ISBN 978-3-11-022225-8

Einzelnachweise 

Regent
Neo-hethitischer König (Karkemiš)
Geboren im 9. oder 8. Jahrhundert v. Chr.
Gestorben im 8. Jahrhundert v. Chr.
Mann